Цинчэн (Цинъюань) (清城) — район в городском округе Цинъюань провинции Гуандун (КНР)
 Цинчэн (Цинъян) (庆城) — уезд в городском округе Цинъян провинции Ганьсу (КНР)
 Цинчэншань — гора в провинции Сычуань (КНР)